Burchard III van Zwaben (+973), hertog van Zwaben (954-973)
 Burchard III van Vendôme (+1085), graaf van Vendôme (1066-1085)
 Burchard III van Schraplau (+1325), aartsbisschop van Maagdenburg (1307-1325)